Der Privat Bank Cup 2007 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. November 2007 in Dnipro stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Dnipro